Tritonenbrunnen bezeichnet mit der Brunnenfigur des griechischen Meeresgottes Triton ausgestattete Brunnen:

* Tritonenbrunnen (Aachen)
 Tritonenbrunnen (Düsseldorf)
 Tritonbrunnen (Nürnberg)
 Tritonenbrunnen (Valletta)
 Tritonenbrunnen (Rom)
 Tritonenbrunnen, tschechisch Kašna Tritonů (Olomouc, Tschechien)

Siehe auch: Kohlmarktbrunnen in Braunschweig mit acht kleinen Tritonen.